Bagni peut désigner :

Patronymes 
 Margherita Bagni, actrice italienne et une doubleuse de voix ;
 Salvatore Bagni, footballeur italien ;

Toponymes 

 Bagni di Lucca, une commune italienne de la province de Lucques dans la région Toscane en Italie.
 Bagni di Tivoli, frazione de la commune de Tivoli dans la province de Rome de la région du Latium en Italie.

Homonymie de patronyme italien